Ulpi Crinit, general del temps de l'emperador Valerià.
 Ulpi Julià, funcionari imperial romà